Алессио — существительное, топоним и фамилия.

 Алессио — старинное название албанского города Лежа.
 Алессио — католический церковный деятель XII века.
 Алессио, Анджело (род. 1965) — итальянский футболист и тренер.
 Алессио, Юлий (1853–1940) — итальянский экономист и государственный деятель.

См. также 
 Сант-Алессио